Пётр Фёдоров:
 Фёдоров, Пётр Александрович (1903—1978) — советский контр-адмирал-инженер.
 Фёдоров, Пётр Александрович (1878—1942) — иконописец, инженер-механик флота, генерал-майор.
 Фёдоров, Пётр Евгеньевич (1959—1999) — советский актёр театра и кино, искусствовед, телеведущий.
 Фёдоров, Пётр Еремеевич (1914—1993) — Герой Советского Союза.
 Фёдоров, Пётр Иванович (1906—1953) — полный кавалер ордена Славы.
 Фёдоров, Пётр Петрович (род. 1982) — российский актёр, сценарист, режиссёр.
Фёдоров, Пётр Иванович (генерал) — советский генерал-майор
 Фёдоров, Пётр Рафаэльевич (род. 1953) — журналист-международник, телеведущий.